ELBG steht für:
 Elektrische Lokalbahn Gmunden, siehe Straßenbahn Gmunden
 Bahnhof Velbert-Langenberg (DS100-Code)

Abkürzung